Ferroviário EC (São Luís), een Braziliaanse voetbalclub uit São Luís in de staat Maranhão
 Ferroviário EC do Cabo, een Braziliaanse voetbalclub uit Cabo de Santo Agostinho in de staat Pernambuco
 Ferroviário EC (Serra Talhada), een Braziliaanse voetbalclub uit Serra Talhada in de staat Pernambuco